Сегунда 2011/2012 () — 81-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 21 августа 2011 года и закончился 17 июня 2012 года. В чемпионате приняли участие 22 команды.

Команды 
В лиге 22 команды, 15 из которых и в сезоне 2010-11 играли во второй лиге Испании, три из которых вылетели из Ла Лиги 2010-11 сезона, и четыре из которых вошли в дивизион Б.

Депортиво Ла-Корунья, Эркулес и Альмерия — команды вылетевшие из Ла Лиги. Депортиво Ла-Корунья — вылетел через двадцать лет пребывания в Ла Лиге, Эркулес — вылетел в дивизион Б после одного сезона в высшем дивизионе, в то время как Альмерия вылетела после четырёх лет в Ла Лиге. Бетис — двух последних сезона в третьем дивизионе вышел в дивизион Б, Райо Вальекано — после восьми лет в нижнем дивизионе а Гранада — пробыл в низших дивизионах в течение 35 лет.

Команды, которые вылетели в прошлом сезоне: — Саламанка , Тенерифе, Понферрадинаи Альбасете. В место них вышли — Реал Мурсия, Сабадель, Алькояно и Гвадалахара.

Стадионы

Турнирная таблица 

Примечание: «Вильярреал Б» покидает лигу из-за вылета главной команды.Чемпионат Испании по футболу 2011/2012

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры 

2011/2012
Испания
Испания
Спорт в Испании в 2011 году
Спорт в Испании в 2012 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2011/2012